Гимн Осе́тии:
 Гимн Северной Осетии
 Гимн Южной Осетии